John Getz, un acteur américain (1947 -).
 Stan Getz, un musicien de jazz américain (1927 - 1991).
 Yehuda Getz, un rabbin israélien (1924 -1995).

hydrologie
 Getz ou Ghete, rivière de Belgique orientale, affluent de la Vesdre supérieure, et alimentant le barrage d'Eupen

Voir aussi 
 Hyundai Getz, une automobile.